Rodríguez Larreta puede hacer referencia a:

Alberto Rodríguez Larreta, piloto argentino de automovilismo.
Antonio Rodríguez Larreta, escritor uruguayo.
Carlos Rodríguez Larreta, político argentino.
Eduardo Rodríguez Larreta, político uruguayo.
Enrique Rodríguez Larreta, escritor, académico y diplomático argentino.
Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Horacio Rodríguez Larreta, procurador general de la Nación Argentina entre 1923 y 1935.
Matilde Rodríguez Larreta, política uruguaya.